Щорс:

Персоналии 
 Щорс, Игорь Александрович (1915—1998) — советский разведчик.
 Щорс, Николай Александрович (1895—1919) — участник Гражданской войны на стороне Красной армии.
 Щорс, Николай Васильевич (1913—1995) — деятель белорусский диаспоры, член БЦР.
 Ростова-Щорс, Фрума Ефимовна (1897—1977) — российская революционерка, чекистка, жена Николая Щорса.

Суда 
 «Щорс» — волжский буксирный пароход, во время Сталинградской битвы канонерская лодка.
 «Щорс» — колёсный буксир проекта 732.
 «Щорс» — буксир Беломорско-Онежского пароходства, участвовал в Великой Отечественной войне в качестве канонерской лодки.
 «Щорс» — паровой буксирный пароход, эксплуатировавшийся в Амурском речном бассейне.
 «Щорс» — паровой буксирный пароход, эксплуатировавшийся в речном бассейне реки Лена.

Другое 
 Щорс — название города Сновск Черниговской области Украины в 1935—2016 годах.
 Щорс — прежнее название села Наурызбай батыра в Бурабайском районе Акмолинской области Казахстана.
 «Щорс» — фильм 1939 года о Николае Щорсе.
 «Щорс» — опера Бориса Лятошинского (1938).

См. также 
 Щорсовка
 Щорсово